Сорракин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эскарай. Занимает площадь 6,44 км². Население 86 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Fuero de Fernando IV

Муниципалитеты Риохи